Janvier désigne généralement le premier mois des calendriers grégorien et julien. Mais il peut désigner aussi :

Saints
 Saint Janvier () : évêque de Bénévent, martyr à Pouzzoles en 305.
 Bienheureux Janvier-Marie Sarnelli  († 1744) rédemptoriste.

Prénom 
Janvier est un prénom masculin.
 Janvier Grondin (°1947 -), homme politique québécois.
 Janvier Mbarga (°1988 -), footballeur camerounais.

Patronyme 

 Ambroise Janvier  (1613-1682), théologien français ;
 Ambroise Janvier (1852-1905), auteur dramatique français → voir Ambroise Janvier de La Motte ;
 Antide Janvier (1751-1835), maître horloger français ;
 Auguste Janvier (1827-1900), historien français :
 Benoît Janvier (1960-), maître d'armes d'escrime, spécialisé dans l'enseignement de l'épée français ;
 Bernard Janvier (né en 1939), général d'armée français ;
 Caroline Janvier (1982-), femme politique française ;
 François Janvier (?-1750), poète français ;
 Guy Janvier (né en 1948), homme politique français ;
 Jean Janvier (1859-1923), entrepreneur et homme politique français ;
 Louis-Joseph Janvier (1855-1911), journaliste, romancier, historien et diplomate haïtien ;
 Ludovic Janvier (1934-2016), écrivain français ;
 Ludovic Janvier (né en 1976), enfant français disparu le  ;
 Michel Janvier  (né en 1954), auteur de bande dessinée français ;
 
 Nicolas Janvier (né en 1992), coureur cycliste français ;
 Nicolas Janvier (né en 1998), footballeur français.
 Paul Janvier (né en 1913), médecin résistant ;
 Philippe Janvier (1903-1967), acteur français ;
 Philippe Janvier (né en 1948), paléontologue français ;
 Victor Janvier (), sculpteur et médailleur français ;

 Famille Janvier de La Motte :
 Ambroise Janvier de La Motte dit Beauvallon (1852-1905), avocat et auteur dramatique français ;
 Élie Janvier de La Motte  (1798-1869), magistrat français ;
 Eugène Janvier (1800-1852), homme politique français ;
 Eugène Janvier de La Motte (1823-1884), préfet français ;
 Louis Eugène Janvier de La Motte (1849-1894), homme politique français.

Arts et lettres

Cinéma 

 Capitaine Janvier (Captain January) est un film muet avec Baby Peggy, sorti en 1924.
 Capitaine Janvier (Captain January) est un film musical américain de David Butler avec Shirley Temple, sorti en 1936.

Littérature 
 Michael Janvier ou Baron High Ridge, personnage imaginaire d'une série de science-fiction militaire intitulée Honorverse, écrite par David Weber.

Sociétés et marques 
 Janvier, Sabin et Cie, constructeur automobile français entre 1921 et 1928, fabricant des marques Musurus et Janvier.

Toponyme

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saint-Janvier-de-Joly, une municipalité du Québec
 Janvier de Bénévent, saint des Églises chrétiennes, fêté le 19 septembre
 Ordre de Saint-Janvier
 
 Hôtel Janvier